Octavio Salazar puede referirse a:

 Octavio Salazar Benítez jurista y activista español;
 Octavio Salazar Miranda político peruano;